Шариповка — название населённых пунктов в России:

 Шариповка — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Шариповка — посёлок в Алексеевском районе Самарской области.